Ло́ндонская фо́ндовая би́ржа (, сокращённо LSE) — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг.

Официально основана в 1801 году, однако фактически её история началась в 1571-м, когда королевский финансовый агент и советник Томас Грешем построил Королевскую биржу на собственные деньги. Лондонская биржа сама является акционерным обществом, её акции на ней же и обращаются.

Рынок акций 
Рынок акций на лондонской бирже делится на:
 основной (), куда допускаются компании отвечающие требованиям Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (;
 альтернативный (), с менее жесткими требованиями, предназначенный для молодых, по большей части инновационных компаний.

Лондонская фондовая биржа считается самой интернациональной — на неё приходится около 50 процентов международной торговли акциями. В 2004 году там имели листинг 340 иностранных компаний из 60 стран мира, а объём торгов акциями иностранных эмитентов составлял $ 2229 млрд. Всего же на территории Соединённого Королевства располагаются 22 фондовые биржи (самые крупные из которых — в Лондоне, Ливерпуле, Глазго и Бирмингеме).

На бирже осуществляются торги акциями (чаще в виде депозитарных расписок) ряда известных российских компаний, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Черкизово», «Евраз» и др. В 2005 году на LSE были запущены фьючерсы и опционы на индекс РТС (объёмы торгов по этим контрактам составляют соответственно 3 млрд руб. и 700 млн руб. в день). В октябре 2006 года биржа запустила новый индекс FTSE Russia, рассчитываемый в зависимости от изменения цен десяти наиболее ликвидных депозитарных расписок российских компаний, торгуемых на LSE.

Слияния 
3 мая 2000 года было объявлено, что Лондонская фондовая биржа сливается с Deutsche Börse; однако слияния не произошло.

В 2007 году биржа объявила о приобретении полного контроля MBE Holdings.

В 2009 году Лондонская фондовая биржа приобрела Turquoise (TQ), панъевропейский MTF.

Основные функции 
 Организация и регулирование центрального рынка ценных бумаг в Великобритании.
 Организация и регулирование рынка международных акций на LSE.
 Определение механизма листинга в Великобритании.
 Определение фондовых индексов FTSE совместно с газетой Financial Times.
 Создание возможностей для привлечения капитала.

Условия получения котировки 
Для получения котировки или листинга Лондонской фондовой биржи компания должна раскрыть коммерческую, финансовую и управленческую информацию, а также отвечать следующим условиям:
 Рыночная капитализация не менее 700 000 фунтов стерлингов.
 Выпущенные акции должны быть свободно обращающимися.
 Как минимум 25 % акций должны принадлежать акционерам, не являющимся директорами организации.
 Ни один из акционеров не должен иметь более 30 % голосов.

События и происшествия 
 Во время Второй мировой войны в здание биржи попала немецкая ракета, после чего торги были временно перенесены в подвал.
 19 октября 1987 года («черный понедельник») индекс FTSE 100 упал более чем на 30 %, сократив капитализацию рынка на £63 млрд и положив начало новому мировому экономическому кризису, продлившемуся до начала 1990-х годов.
 20 июля 1990 года бомба, заложенная Временной ирландской республиканской армией, взорвалась в мужских туалетах за галереей посетителей. Район уже был эвакуирован, и никто не пострадал.
 5 апреля 2000 года торги на LSE были полностью парализованы почти на восемь часов из-за сбоя в работе электронной системы. Убытки оценили в несколько миллионов фунтов. Тем не менее снижение ведущего индекса FTSE 100 составило лишь 0,74 %.
 3 мая 2000 года было объявлено, что о слиянии Лондонской фондовой биржи объединится с Deutsche Börse, однако сделка сорвалась.
 В 2007 году произошло слияние Лондонской фондовой биржи с миланской фондовой биржей Borsa Italiana.
 В 2017 году антимонопольный комитет Еврокомиссии вынес решение по планам Лондонской и Франкфуртской бирж об объединении. Глава комитета Маргрет Вестагер заявила, что Еврокомиссия приняла решение заблокировать слияние двух бирж, поскольку «слияние может привести к образованию фактической монополии на ряде рынков, а одной из целей комиссии является обеспечение того, чтобы слияние не вредило конкуренции».

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Лондонской бирже

Источники

Литература

Ссылки 

 Сайт Лондонской фондовой биржи
 Лондонская фондовая биржа отказалась продаваться Nasdaq lenta.ru

Фондовые биржи
Западноевропейские фондовые биржи
Члены FESE
Экономика Великобритании
Экономика Лондона
 *